Мулльше (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Мулльше — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.